Televisão
 O Amor Está no Ar (telenovela), produção brasileira de 1997

Cinema
 O Amor Está no Ar (filme de 1997), com Eliane Giardine e Marcos Palmeira
 A Lot Like Love, filme (2005) com Amanda Peet e Ashton Cutcher, exibido em Portugal como "O Amor Está no Ar"